Первенство ФНЛ 2015/2016 — 24-й сезон второго по значимости дивизиона профессионального футбола в России и 6-й сезон Первенства ФНЛ. Он начался 11 июля 2015 года матчем «Луч-Энергия» — «СКА-Энергия» и закончился 21 мая 2016 года игрой между воронежским «Факелом» и футбольным клубом «Тосно» из одноимённого города Ленинградской области.

Чемпионом стал футбольный клуб «Газовик» из Оренбурга.

Клубы-участники

Изменения 
По итогам Первенства ПФЛ 2014/2015 в ФНЛ вышли следующие клубы:
 «Спартак-2» (Москва) — победитель зоны «Запад»;
 «Факел» (Воронеж) — победитель зоны «Центр»;
 «Торпедо» (Армавир) — победитель зоны «Юг»;
 «КАМАЗ» (Набережные Челны) — победитель зоны «Урал-Поволжье»;
 «Байкал» (Иркутск) — победитель зоны «Восток».
По решению исполкома РФС из Первенства ПФЛ 2014/2015 в ФНЛ вышел следующий клуб:
 «Зенит-2» (Санкт-Петербург), занявший 2-е место в зоне «Запад».
По итогам чемпионата России 2014/2015 в ФНЛ выбыл следующий клуб:
 «Арсенал» (Тула), занявший 16-е место, вернулся в ФНЛ сезон спустя.
По итогам прошлого сезона ФНЛ в Профессиональную футбольную лигу выбыли следующие клубы:
 «Сахалин» (Южно-Сахалинск), занявший 16-е место;
 «Химик» (Дзержинск), занявший 17-е место;
 «Динамо» (Санкт-Петербург), занявший 18-е место.
По итогам прошлого сезона ФНЛ в Премьер-лигу вышли следующие клубы:
 «Крылья Советов» (Самара), занявший 1-е место;
 «Анжи» (Махачкала), занявший 2-е место.

«Торпедо» (Москва), занявший 15-е место, вернулся в ФНЛ сезон спустя; но 23 июня 2015 года отказался от участия по финансовым причинам.

География соревнований 

Команды, которые вступили в первенство ФНЛ благодаря победе во втором дивизионе, обозначены зелёной стрелкой ().
Команды, которые вступили в первенство ФНЛ после вылета из премьер-лиги, обозначены красной стрелкой ().
Команды, которые вступили в первенство ФНЛ по решению исполкома РФС, обозначены знаком ().

Тренеры и капитаны команд

Турнирная таблица

Потуровая таблица 

Примечание: В связи с тем, что матч 22-тура «Тюмень»—"Балтика" был перенесён с 21 ноября 2015 года на 21 апреля 2016 года, с 22 по 32 туры эти команды имели на одну игру меньше.

Результаты матчей 

Примечание. * Техническое поражение — из-за неготовности поля в Нижнекамске (в летне-осенней части первенства «КАМАЗ» проводил домашние матчи в Нижнекамске на стадионе «Нефтехимик» и Казани на стадионе «Рубин» — отмечены как Н и К).

Статистика матчей

Лучшие бомбардиры 

Источник: championat.com

Рекорды сезона 

 Самый быстрый гол в сезоне: Михаил Бирюков («Факел») на 40-ой секунде в ворота «Арсенала» (1 ноября 2015)
 Самая крупная победа хозяев (+5): «Шинник» — «Сибирь» — 5:0 (15 мая 2016), «Тосно» — «Спартак-2 »— 6:1 (15 мая 2016)
 Самая крупная победа гостей (+6): «Байкал» — «Сибирь» — 0:6 (11 апреля 2016)
 Наибольшее количество забитых мячей в одном матче (7): «Спартак-2» — «Сокол» — 4:3 (20 марта 2016), «Зенит-2» — «Байкал» — 4:3 (15 мая 2016), «Тосно» — «Спартак-2» — 6:1 (15 мая 2016)
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (6): «Байкал» — «Сибирь» — 0:6 (11 апреля 2016), «Тосно» — «Спартак-2» — 6:1 (15 мая 2016)
 Наибольшее количество побед подряд (7): «Газовик»
 Наибольшее количество матчей без поражений подряд (13): «Волгарь», «Арсенал»
 Наибольшее количество матчей без побед подряд (15): «КАМАЗ»
 Наибольшее количество поражений подряд (8): «Байкал»
 Наибольшее количество матчей без забитых мячей подряд (7): «Торпедо» Армавир, «КАМАЗ»
 Наибольшая посещаемость матча (16 200): «Факел» — «Арсенал» — 3:1 (1 ноября 2015)
Источник: Самый посещаемый «Факел», самый непробиваемый — «Газовик»

Награды

Ежемесячные награды

Итоги сезона 
Лауреатами сезона стали:
 Лучший вратарь — Дмитрий Абакумов («Газовик»)
 Лучший защитник — Иван Темников («Томь»)
 Лучший полузащитник — Вадим Афонин («Газовик»)
 Лучший нападающий — Хасан Мамтов («Тюмень»)
 Лучший молодой игрок — Георгий Мелкадзе («Спартак-2»)
 Открытие сезона — Владимир Ильин («Тосно»)
 Лучший тренер — Роберт Евдокимов («Газовик»)

Техническое оснащение команд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Информационный портал ФНЛ и второго дивизиона — Onedivision.ru

Россия
2015
Футбол в России в сезоне 2015/2016